Mueang Chonburi (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chonburi, Thailanda, cu o populație de 316.119 locuitori și o suprafață de 228,8 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 18 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 107 de sate (muban).

Amphoe în provincia Chonburi